Caprianesi – abitanti di Capriana
Caprianesi – abitanti di Capriano del Colle